НПД может означать:
 Налог на профессиональный доход — форма налога для самозанятых граждан
 Неинвазивная пренатальная диагностика
 Национальный план действий

Политические партии 
 Народное прогрессивное движение — партия на Каймановых Островах
 Народная партия Доминики

См. также 
 НДП
 NPD